Пётр Си́тников:
 Ситников, Пётр Игнатьевич (1920—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Ситников, Пётр Филиппович (1914—1944) — лейтенант, Герой Советского Союза.